Никола́евка — топоним.

Населённые пункты

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия
 Николаевка — до 1948 года название села Чала (Науш) в Гульрипшском районе Абхазии.

Азербайджан 
 Николаевка (позже Наримановка) — прежнее название села Нариманкенд в Билясуварском районе.
 Николаевка (позже Красносельск) — прежнее название села Гара Нуру Саатлинского района.

Армения 
 Николаевка (позже Киров) — прежнее название села Амракиц в Лорийской области.
 Николаевка — прежнее название села Джрабер в Котайкской области.

Белоруссия

Витебская область 
 Николаевка — хутор в Шарковщинском районе.

Гомельская область 
 Николаевка — деревня в Губичском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Николаевка — деревня в Николаевском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Николаевка — деревня в Добрушском районе.
 Николаевка — деревня в Лоевском районе.
 Николаевка — деревня в Светлогорском районе.

Минская область 
 Николаевка — деревня в Крупском районе.

Могилёвская область 
 Николаевка — деревня в Вишовском сельсовете Белыничского района.
 Николаевка — посёлок в Вишовском сельсовете Белыничского района.
 Николаевка — посёлок в Ланьковском сельсовете Белыничского района.
 Николаевка — деревня в Климовичском районе.
 Николаевка — деревня в Костюковичском районе.
 Николаевка — деревня в Могилёвском районе.
 Николаевка — деревня в Шкловском районе.

Болгария 
 Николаевка — село в общине Суворово Варненской области.

Грузия 
 Николаевка (позже Лениновка) — прежнее название села Чоети в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия.

Казахстан 
 Николаевка — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Николаевка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, упразднено в 2009 году.
 Николаевка — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Николаевка — село в районе Беимбета Майлина Костанайской области.
 Николаевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 году.
 Николаевка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Николаевка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, Бугровский сельский округ, упразднено в 2019 году.
 Николаевка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, Налобинский сельский округ.
 Николаевка — название села Акжар до 1990-х годов, Алакольский район Алматинской области.
 Николаевка — название села Жетыген до 2000-х годов, Илийский район Алматинской области.
 Николаевка — название села Кентарлау до 1993 года, Жарминский район Восточно-Казахстанской области.
 Николаевка — название села Мойылды до 1990-х годов, Куршимский район Восточно-Казахстанской области, упразднён в 2017 году.
 Николаевка — название села Ынтымак до 1990-х годов, Сайрамский район Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Николаевка — прежнее название села Тогуз-Булак Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Николаевка — село в Глодянском районе.
 Николаевка — село в Кагульском районе.
 Николаевка — село в Леовском районе.
 Николаевка — село в Новоаненском районе.
 Николаевка — село в Оргеевском районе.
 Николаевка — село в Сынжерейском районе.
 Николаевка — село в Фалештском районе.
 Николаевка — село в Флорештском районе, коммуна Верхние Кугурешты.
 Николаевка — село в Флорештском районе, коммуна Николаевка.

Россия

Алтайский край 
 Николаевка — село в Благовещенском районе.
 Николаевка — село в Бурлинском районе, упразднено в 1969 году.
 Николаевка — село в Локтевском районе.
 Николаевка — село в Михайловском районе.
 Николаевка — станция в Михайловском районе.
 Николаевка — село в Немецком национальном районе.
 Николаевка — село в Петропавловском районе.
 Николаевка — село в Поспелихинском районе.
 Николаевка — посёлок в Суетском районе.
 Николаевка — село в Табунском районе.

Амурская область 
 Николаевка — село в Бурейском районе.
 Николаевка — село в Зейском районе.
 Николаевка — село в Ивановском районе.
 Николаевка — село в Тамбовском районе.

Архангельская область 
 Николаевка — деревня в Коношском районе.

Астраханская область 
 Николаевка — село в Енотаевском районе.
 Николаевка — село в Наримановском районе.

Башкортостан 
 Николаевка — деревня в Альшеевском районе.
 Николаевка — деревня в Архангельском районе.
 Николаевка — деревня в Аургазинском районе.
 Николаевка — село в Бакалинском районе.
 Николаевка — деревня в Бакалинском районе, упразднена в 2009 году.
 Николаевка — село в Белорецком районе.
 Николаевка — село в Благовещенском районе.
 Николаевка — село в Бирском районе.
 Николаевка — деревня в Бураевском районе.
 Николаевка — деревня в Караидельском районе, исключена из учётных данных в 1986 году.
 Николаевка — село в Кармаскалинском районе.
 Николаевка — деревня на территории современного городского округа город Кумертау, исключена из учётных данных в 2004 году.
 Николаевка — деревня Партизанского сельсовета Мелеузовском районе, упразднена в 1979 году.
 Николаевка — деревня в Мишкинском районе.
 Николаевка — деревня в Миякинском районе.
 Николаевка — село в Стерлитамакском районе, Алатанинский сельсовет.
 Николаевка — село в Стерлитамакском районе, Николаевский сельсовет.
 Николаевка — село в Туймазинском районе.
 Николаевка — деревня в Уфимском районе.
 Николаевка — деревня в Федоровском районе.
 Николаевка — деревня в Чекмагушевском районе.

Белгородская область 
 Николаевка — село в Белгородском районе.
 Николаевка — село в Вейделевском районе.
 Николаевка — село в Новооскольском районе.
 Николаевка — село в Старооскольском городском округе, Казачанская сельская территория.
 Николаевка — село в Старооскольском городском округе, Песчанская сельская территория.

Брянская область 
 Николаевка — деревня в Брянском районе.
 Николаевка — деревня в Выгоничском районе.
 Николаевка — деревня в Жуковском районе.
 Николаевка — деревня в Клетнянском районе.
 Николаевка — село в Красногорском районе.
 Николаевка — деревня в Мглинском районе.
 Николаевка — бывшая деревня в Навлинском районе.
 Николаевка — деревня в Суражском районе.

Владимирская область 
 Николаевка — деревня в Александровском районе.
 Николаевка — деревня в Кольчугинском районе.

Волгоградская область 
 Николаевка — хутор в Еланском районе.

Воронежская область 
 Николаевка — село в Аннинском районе.
 Николаевка — посёлок в Аннинском районе.
 Николаевка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Николаевка — село в Лискинском районе.
 Николаевка — село в Павловском районе.
 Николаевка — село в Терновском районе.

Дагестан 
 Николаевка — прежнее название села Хариб Ахвахском районе.
 Николаевка — прежнее название кутана Львовский №9 Лакском районе.

Еврейская автономная область 
 Николаевка — посёлок городского типа в Смидовичском районе.

Забайкальский край 
 Николаевка — село в Александрово-Заводском районе.

Ивановская область 
 Николаевка — деревня в Родниковском районе.

Иркутская область 
 Николаевка — село в Тайшетском районе.

Калининградская область 
 Николаевка — посёлок в Озёрском районе.

Калужская область 
 Николаевка — деревня в Боровском районе.
 Николаевка — деревня в Дзержинском районе.
 Николаевка — деревня в Думиничском районе.
 Николаевка — деревня в Людиновском районе.
 Николаевка — деревня в Малоярославецком районе.
 Николаевка — деревня в Перемышльском районе.
 Николаевка — деревня в Ульяновском районе.
 Николаевка — деревня в сельском поселении «Посёлок Дугна» Ферзиковского района.
 Николаевка — деревня в сельском поселении «Деревня Бронцы» Ферзиковского района.

Камчатский край 
 Николаевка — посёлок сельского типа в Елизовском районе.

Кемеровская область 
 Николаевка — посёлок в Новокузнецком районе
 Николаевка — село в Чебулинском районе

Кировская область 
 Николаевка — деревня в Немском районе

Краснодарский край 
 Николаевка — село в Щербиновском районе

Красноярский край 
 Николаевка — деревня в Дзержинском районе.
 Николаевка — деревня в Ермаковском районе.
 Николаевка — деревня в Идринском районе.
 Николаевка — деревня в Ирбейском районе.
 Николаевка — деревня в Канском районе.
 Николаевка — деревня в Краснотуранском районе.
 Николаевка — деревня в Курагинском районе
 Николаевка — деревня в Нижнеингашском районе, упразднена в 2009 году.
 Николаевка — деревня в Новосёловском районе.
 Николаевка — посёлок в Тюхтетском районе, упразднён в 2021 году.
 Николаевка — деревня в Уярском районе.

Крым 
 Николаевка — упразднённое село в Нижнегорском районе.
 Николаевка — упразднённое село в Первомайском районе.
 Николаевка — посёлок городского типа в Симферопольском районе.
 Николаевка — село в Советском районе.

Курганская область 
 Николаевка — деревня в Целинном районе.
 Николаевка — село в Щучанском районе.

Курская область 
 Николаевка — деревня в Горшеченском районе.
 Николаевка — село в Золотухинском районе.
 Николаевка — село в Касторенском районе.
 Николаевка — деревня в Курском районе, код ОКТМО 38620412221.
 Николаевка — деревня в Курском районе, код ОКТМО 38620412161.
 Николаевка — деревня в Курчатовском районе.
 Николаевка — деревня в Льговском районе, Городенский сельсовет.
 Николаевка — деревня в Льговском районе, Марицкий сельсовет.
 Николаевка — деревня в Медвенском районе.
 Николаевка — деревня в Суджанском районе.

Липецкая область 
 Николаевка — деревня в Данковском районе.
 Николаевка — деревня в Добринском районе.
 Николаевка — деревня в Добровском районе.
 Николаевка — деревня в Долгоруковском районе.
 Николаевка — деревня в Елецком районе.
 Николаевка — деревня в Петровском сельсовете Измалковского района.
 Николаевка — деревня в Преображенском сельсовете Измалковского района.
 Николаевка — деревня в Краснинском районе.
 Николаевка — село в Лев-Толстовском районе.

Марий Эл 
 Николаевка — деревня в Советском районе.

Мордовия 
 Николаевка — село в Большеберезниковском районе.
 Николаевка — село в Дубенском районе.
 Николаевка — деревня в Лямбирском районе.
 Николаевка — посёлок городского типа, подчинён администрации города Саранск.
 Николаевка — село в Старошайговском районе.
 Николаевка — деревня в Темниковском районе.

Московская область 
 Николаевка — деревня в Клинском районе.

Нижегородская область 
 Николаевка — деревня в Большемурашкинском районе.
 Николаевка — деревня в Воротынском районе.
 Николаевка — деревня в Лукояновском районе.
 Николаевка — село в Первомайском районе.
 Николаевка — деревня в Семёновском районе.
 Николаевка — деревня в Сергачском районе.
 Николаевка — деревня в Сеченовском районе.
 Николаевка — село в Сосновском районе.

Новгородская область 
 Николаевка — деревня в Любытинском районе.
 Николаевка — деревня в Шимском районе.

Новосибирская область 
 Николаевка — село в Куйбышевском районе.
 Николаевка — село в Кыштовском районе.
 Николаевка — село в Татарском районе.
 Николаевка — деревня в Чановском районе.

Омская область 
 Николаевка — деревня в Горьковском районе.
 Николаевка — деревня в Колосовском районе.
 Николаевка — деревня в Москаленском районе.
 Николаевка — деревня в Нижнеомском районе.
 Николаевка — деревня в Оконешниковском районе.
 Николаевка — деревня в Саргатском районе.
 Николаевка — село в Черлакском районе.
 Николаевка — до 1964 года название деревни Дубрава в Колосовском районе.
 Николаевка — до 1964 года название деревни Луговая в Тюкалинском районе.

Оренбургская область 
 Николаевка — село в Александровском районе.
 Николаевка — село в Асекеевском районе.
 Николаевка — посёлок в Бугурусланском районе, Советский сельсовет.
 Николаевка — село в Бугурусланском районе, Полибинский сельсовет.
 Николаевка — деревня в Саракташском районе, Каировский сельсовет.
 Николаевка — село в Саракташском районе, Николаевский сельсовет.
 Николаевка — село в Сорочинском районе.
 Николаевка — село в Тоцком районе.
 Николаевка — село в Тюльганском районе.
 Николаевка — село в Шарлыкском районе.

Орловская область 
 Николаевка — деревня в Верховском районе, упразднена в 2004 году.
 Николаевка — деревня в Залегощенском районе.
 Николаевка — деревня в Колпнянском районе.
 Николаевка — деревня в Покровском районе.

Пензенская область 
 Николаевка — село в Башмаковском районе.
 Николаевка — село в Бековском районе.
 Николаевка — посёлок в Бессоновском районе.
 Николаевка — село в Иссинском районе.
 Николаевка — деревня в Каменском районе.
 Николаевка — село в Лопатинском районе.
 Николаевка — деревня в Лунинском районе.
 Николаевка — село в Малосердобинском районе.
 Николаевка — деревня в Мокшанском районе.
 Николаевка — деревня в Пензенском районе, Оленевский сельсовет.
 Николаевка — село в Пензенском районе, Саловский сельсовет.

Приморский край 
 Николаевка — посёлок в Михайловском районе.
 Николаевка — посёлок в Партизанском районе.

Ростовская область 
 Николаевка — хутор в Миллеровском районе.
 Николаевка — село в Неклиновском районе.
 Николаевка — хутор в Октябрьском районе.
 Николаевка — село в Песчанокопском районе.

Рязанская область 
 Николаевка — деревня в Александро-Невском районе.
 Николаевка — деревня в Ермишинском районе.
 Николаевка — деревня в Кадомском районе.
 Николаевка — деревня в Касимовском районе.
 Николаевка — деревня в Кораблинском районе.
 Николаевка — деревня в Милославском районе, код ОКТМО 61615472116.
 Николаевка — деревня в Милославском районе, код ОКТМО 61615472141.
 Николаевка — деревня в Михайловском районе, Ильичёвское сельское поселение.
 Николаевка — село в Михайловском районе, Рачатниковское сельское поселение.
 Николаевка — деревня в Сараевском районе.
 Николаевка — деревня в Сасовском районе.
 Николаевка — деревня в Шацком районе.
 Николаевка — деревня в Шиловском районе.

Самарская область 
 Николаевка — село в Волжском районе.
 Николаевка — деревня в Кошкинском районе.
 Николаевка — деревня в Красноярский район.

Саратовская область 
 Николаевка — деревня в Аткарском районе.
 Николаевка — село в Вольском районе.
 Николаевка — деревня в Екатериновском районе.
Николаевка — деревня в Екатериновском районе, Галаховское муниципальное образование, упразднена в 2001 года.
 Николаевка — село в Ивантеевском районе.
 Николаевка — деревня в Калининском районе, Таловское сельское поселение.
 Николаевка — деревня в Калининском районе, Таловское сельское поселение.
 Николаевка — деревня в Лысогорском районе.
 Николаевка — деревня в Перелюбском районе.
 Николаевка — село в Петровском районе.
 Николаевка — село в Самойловском районе.
 Николаевка — деревня в Турковском районе.
 Николаевка — село в Фёдоровском районе.

Севастополь 
 Николаевка (Новая Земля) — бывшее село включённое в состав города.

Смоленская область 
 Николаевка — деревня в Ершичском районе.
 Николаевка — деревня в Краснинском районе.
 Николаевка — деревня в Тёмкинском районе.
 Николаевка — деревня в Хиславичском районе, Владимировский сельсовет.
 Николаевка — бывшая деревня в Хиславичском районе, Новоруднянский сельсовет.

Ставропольский край 
 Николаевка — хутор в Петровском районе, упразднён в 1966 году.

Тамбовская область 
 Николаевка — деревня в Знаменском районе.
 Николаевка — деревня в Кирсановском районе.
 Николаевка — деревня в Мордовском районе.
 Николаевка — село в Моршанском районе.
 Николаевка — деревня в Петровском районе.
 Николаевка — деревня в Пичаевском районе.
 Николаевка — деревня в Ржаксинском районе.
 Николаевка — деревня в Староюрьевском районе, в 2001 году включена в состав села Новоюрьево.
 Николаевка — деревня в Тамбовском районе, Авдеевский сельсовет.
 Николаевка — деревня в Тамбовский район, Красносвободненский сельсовет.
 Николаевка — упразднённая в октябре 1985 года деревня в Тамбовском районе, Столовский сельсовет.
 Николаевка — деревня в Токарёвском районе, Александровский сельсовет.
 Николаевка — упразднённая деревня в Токарёвском районе, Полетаевский сельсовет.

Татарстан 
 Николаевка — село в Мензелинском районе.
 Николаевка — деревня в Нижнекамском районе.
 Николаевка — деревня в Рыбно-Слободском районе.
 Николаевка — посёлок в Чистопольском районе.

Тверская область 
 Николаевка — деревня в Калязинском районе.
 Николаевка — деревня в Торжокском районе.

Томская область 
 Николаевка — деревня в Томском районе.
 Николаевка — деревня в Шегарском районе.

Тульская область 
 Николаевка — деревня в Белевском районе.
 Николаевка — деревня в Кимовском районе.
 Николаевка — деревня в Лазаревском сельском поселении Щёкинского района.
 Николаевка — деревня в Яснополянском сельском поселении Щёкинского района.

Тюменская область 
 Николаевка — деревня в Аромашевском районе.
 Николаевка — деревня в Ишимском районе.
 Николаевка — село в Упоровском районе.

Удмуртия 
 Николаевка — деревня в Игринском районе.

Ульяновская область 
 Николаевка — деревня в Базарносызганском районе.
 Николаевка — посёлок городского типа в Николаевском районе.

Хакасия 
 Николаевка — посёлок в Аскизском районе.

Челябинская область 
 Николаевка — село в Варненском районе.
 Николаевка — деревня в Еткульском районе.

Турция 
 Николаевка — прежнее название села Сулакьюрт района Сулакьюрт ила Кырыккале.

Украина

Винницкая область 
 Николаевка — село в Казатинском районе.
 Николаевка — село в Литинском районе.
 Николаевка — посёлок в Песчанском районе.

Днепропетровская область 
 Николаевка — село в Васильковский район.
 Николаевка — село в Верхнеднепровский район.
 Николаевка — село в Днепровский район.
 Николаевка — село в Межевский район.
 Николаевка — село в Новомосковский район.
 Николаевка — посёлок городского типа в Петриковском районе.
 Николаевка — село в Петропавловский район.
 Николаевка — село в Пятихатский район.
 Николаевка — село в Софиевский район.
 Николаевка — посёлок городского типа в Широковском районе.
 Николаевка — прежнее название села Партизанское в Днепровском районе.

Донецкая область 
 Николаевка — город в Славянском районе.
 Николаевка — посёлок городского типа в Харцызском городском совете.
 Николаевка — село в Светлодарской общине Бахмутского района.
 Николаевка — село в Соледарской общине Бахмутского района.
 Николаевка — село в Волновахском районе.
 Николаевка — село в Константиновском районе.
 Николаевка — село в Покровском районе, Гродовский поселковый совет.
 Николаевка — село в Покровском районе, Николаевский сельский совет.
 Николаевка — село в Покровском районе, Новоэкономический поселковый совет.
 Николаевка — село в Тельмановском районе.

Житомирская область 
 Николаевка — село в Емильчинском районе.
 Николаевка — село в Новоград-Волынском районе.
 Николаевка (до 2016 года — Чапаевка) — село в Лугинском районе.

Запорожская область 
 Николаевка — село в Бердянском районе.
 Николаевка — село в Михайловском районе.
 Николаевка — село в Новониколаевском районе, упразднено в 1987 году.
 Николаевка — село в Приазовском районе.

Киевская область 
 Николаевка — село в Вышгородском районе.
 Николаевка — село в Макаровском районе.

Кировоградская область 
 Николаевка — село в Александровском районе.
 Николаевка — село в Добровеличковском районе.
 Николаевка — село в Кропивницком районе.

Луганская область 
 Николаевка — село в Должанском районе, бывшем Свердловском.
 Николаевка — село в Сватовском районе (до 2020 года — в ныне упразднённом Белокуракинском).
 Николаевка — посёлок в Северодонецком районе (до 2020 года — в ныне упразднённом Попаснянском).
 Николаевка — село в Счастьенском районе (до 2020 года — в ныне упразднённом Станично-Луганском).

Николаевская область 
 Николаевка — село в Братском районе.
 Николаевка — село в Веселиновском районе.
 Николаевка — село в Доманёвском районе.
 Николаевка — село в Казанковском районе.
 Николаевка — село в Кривоозерском районе.

Одесская область 
 Николаевка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Николаевка — село в Измаильском районе.
 Николаевка — посёлок городского типа в Николаевском районе.
 Николаевка — село в Овидиопольском районе.
 Николаевка — село в Подольском районе.
 Николаевка — село в Раздельнянском районе.
 Николаевка — село в Тарутинском районе.
 Николаевка — село в Ширяевском районе.

Полтавская область 
 Николаевка — село в Гадячском районе.
 Николаевка — село в Зеньковском районе.
 Николаевка — село в Кобелякском районе.
 Николаевка — село в Лохвицком районе, упразднено в 2005 году.
 Николаевка — село в Полтавском районе.
 Николаевка — село в Решетиловском районе.
 Николаевка — село в Хорольском районе.

Ровненская область 
 Николаевка — село в Млиновском районе.

Сумская область 
 Николаевка — посёлок городского типа в Белопольском районе.
 Николаевка — село в Ахтырском районе.
 Николаевка — село в Бурынском районе.
 Николаевка — село в Роменском районе.
 Николаевка — село в Сумском районе.

Тернопольская область 
 Николаевка — село в Бучачском районе.

Харьковская область 
 Николаевка — село в Барвенковском районе.
 Николаевка — посёлок в Великобурлукском районе.
 Николаевка — село в Двуречанском районе.
 Николаевка — село в Зачепиловском районе.
 Николаевка — село в Изюмском районе.
 Николаевка — село в Коломакском районе.
 Николаевка — село в Купянском районе.
 Николаевка — село в Лозовском районе, Артельный сельский совет.
 Николаевка — село в Лозовском районе, Николаевский сельский совет.
 Николаевка — село в Лозовском районе, Шатовский сельский совет.
 Николаевка (до 2019 года — Мелиховка) — село в Нововодолажском районе.
 Николаевка — село в Первомайском районе.
 Николаевка — село в Сахновщинском районе, Аполлоновский сельский совет.
 Николаевка — село в Сахновщинском районе, Шевченковский сельский совет.
 Николаевка — село в Чугуевском районе, Волчанская городская община.
 Николаевка — село в Чугуевском районе, Чкаловский поселковый совет.
 Николаевка — село в Чугуевском районе, Лебяжском сельском совете.
 Николаевка — покинутое село в Шевченковском районе.

Херсонская область 
 Николаевка — село в Бериславском районе.
 Николаевка — село в Великолепетихском районе.
 Николаевка — село в Высокопольской общине Бериславского района.
 Николаевка — село в Геническом районе.
 Николаевка — село в Горностаевском районе.
 Николаевка — село в Скадовском районе.

Хмельницкая область 
 Николаевка — село в Старосинявском районе.

Черкасская область 
 Николаевка — село в Корсунь-Шевченковском районе.
 Николаевка — село в Смелянском районе.

Черниговская область 
 Николаевка — село в Борзнянском районе.
 Николаевка — село в Менском районе.
 Николаевка — село в Прилукском районе.
 Николаевка — село в Новгород-Северском районе.

Другое 
 Николаевка — военный аэродром в Приморском крае.
 Николаевка — участковая пассажирская техническая железнодорожная станция Московской и Октябрьской железных дорог.
 Николаевка — скифское поселение с могильником в Одесской области
 Николаевка — микрорайон в Красноярске.

См. также 

 Николаевка-2
 
 
 
 Глухониколаевка
 
 
 
 
 
 
 Киево-Николаевка
 Николаевка-Новороссийская
 Суд-Николаевка
 Ермо-Николаевка

Примечания